King's College (termenul englez pentru Colegiul Regelui) este numele mai multor instituții de învățământ:
 Din Regatul Unit:
 King's College, Londra, un colegiu constituent al Universității din Londra
 King's College, Cambridge, un colegiu constituent al Universității Cambridge
 Din Statele Unite
 King's College este numele sub care a fost fondată Universitatea Columbia